Jeff MacMillan (né le  à Durham, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Après avoir passé trois saisons avec les Generals d'Oshawa, il fait ses débuts avec les Komets de Fort Wayne de la United Hockey League. Il n'y reste pas longtemps, se joignant au club-école des Stars de Dallas qui l'avaient sélectionné en 1999.

Il faut attendre quelques saisons avant de le voir évoluer brièvement dans la Ligue nationale de hockey avec ces mêmes Stars. Bien qu'il signe des contrats avec les Rangers de New York et les Blue Jackets de Columbus, il ne rejoue pas dans cette ligue. Il joue sa dernière saison professionnelle en Europe avec les Manchester Phoenix. Il rejoint par la suite les Thundercats de Durham, équipe évoluant au niveau senior AA en Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 ||Barons de Hanover ||OHA-C ||29 ||7 ||13 ||20 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||39 ||0 ||4 ||4 ||15 ||15 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1997-1998 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||64 ||3 ||12 ||15 ||72 ||7 ||0 ||3 ||3 ||11
|- 
|1998-1999 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||65 ||3 ||18 ||21 ||109 ||15 ||3 ||6 ||9 ||28
|-
|1999-2000 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||7 ||1 ||1 ||2 ||25 ||9 ||0 ||2 ||2 ||10
|- 
|1999-2000 ||K-Wings du Michigan ||LIH ||53 ||0 ||3 ||3 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||81 ||5 ||15 ||20 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||77 ||6 ||9 ||15 ||146 ||5 ||1 ||0 ||1 ||17
|-
|2002-2003 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||78 ||8 ||7 ||15 ||132 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|2003-2004 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||73 ||4 ||6 ||10 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Stars de Dallas ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||71 ||2 ||5 ||7 ||136 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||78 ||1 ||9 ||10 ||143 ||5 ||0 ||0 ||0 ||23
|- 
|2006-2007 ||Capitals de Vienne ||EBEL ||31 ||3 ||7 ||10 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||RoadRunners de Phoenix ||ECHL ||26 ||1 ||5 ||6 ||53 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2007-2008 ||Manchester Phoenix ||EIHL ||56 ||5 ||11 ||16 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Thundercats de Durham || || 16||8 ||21 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Thundercats de Durham ||WOAA || 18||7 ||17 ||24 ||28 ||24 ||8 ||23 ||31 ||37
|- 
|2010-2011 || Thundercats de Durham ||WOAA || 15||3 ||8 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Thundercats de Durham ||WOAA || 23||5 ||29 ||34 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Real McCoys de Dundas ||||- ||- ||- ||- ||- || 7|| 1||0 ||1 ||4 
|- 
|2012-2013 || Thundercats de Durham ||WOAA || 23||3 ||14 ||17 ||45 ||10 ||2 ||5 ||7 ||10

|4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions 
 : signe un contrat comme agent-libre avec les Rangers de New York.
 : signe un contrat comme agent-libre avec les Blue Jackets de Columbus.

Notes et références 

Naissance en mars 1979
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Manchester Phoenix
Joueur des Vienna Capitals
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)